Shoot-Out 2012 (PartyPoker.com Snooker Shoot-Out) var en Inbjudningsturnering i snooker som spelades 27–29 januari 2012 Circus Arena i Blackpool Tower, Blackpool, England. Det var andra upplagan av denna turnering. Barry Hawkins vann turneringen efter att ha slagit Graeme Dott i finalen.

Format 
Turneringen avgörs genom direktutslagning. De 64 högst rankade spelarna på världsrankingen från oktober 2011 var kvalificerade för turneringen, vars lottning genomfördes den 6 november 2011. (Ett par spelare lämnade dock återbud, se nedan.) Matcherna spelas över ett frame och spelarna har maximalt 20 sekunder på sig per stöt (15 sekunder per stöt under de sista fem minuterna). Varje frame får ta maximalt 10 minuter. Vid varje stöt måste en boll sänkas eller träffa en vall, annars blir det foul. Vid foul får motståndaren placera köbollen var han vill på bordet och spela därifrån.

Prispengarna dubbleras för varje omgång, spelarna som förlorar i första omgången får £ 500, medan vinnaren får £ 32 000.

Händelser i samband med turneringen 
Ronnie O'Sullivan avstod turneringen, vilket gav 65:e-rankade Michael White en friplats.
Joe Jogia drog sig ur turneringen efter anklagelser om att hans match i första omgången skulle vara uppgjord, den officiella anledningen till hans avhopp var dock en knäskada. Han ersattes av 66:e-rankade Rod Lawler.
Neil Robertson drog sig ur tävlingen på grund av sjukdom, och ersattes av Ian McCulloch.
Regerande mästaren Nigel Bond blev utslagen redan i första omgången mot Robert Milkins, som han för övrigt slog i finalen 2011.
Martin Goulds break på 135 var det högsta någonsin i turneringens historia. Det tidigare rekordet hade Ronnie O'Sullivan med 123.

Resultat 
Ingen seedning förekommer, utan lottningen är helt slumpmässig inför varje omgång.

Källor

Externa länkar 
World Snooker
WWW Snooker

Referenser 

Snookersäsongen 2011/2012
2012
2012 i Storbritannien